Maria I van Engeland (1516-1558), koningin van Engeland (1553-1558)
 Maria II van Engeland (1662-1694), koningin van Engeland en Schotland (1689-1694)
 Mary van Teck (1867-1953), koningen-gemalin van Engeland (1910-1936)
 HMS Queen Mary (1912), een slagkruiser van de Royal Navy. Ingebruikname in 1912, gezonken tijdens de Slag om Jutland in 1916.
 Queen Mary (schip, 1933),  een stoomboot. Ingebruikname in 1933, nu gepensioneerd als een drijvend café / restaurant aan de kade in Londen.
 Queen Mary (schip, 1936), een Cunard Line passagiersschip. Ingebruikname in 1936, nu gepensioneerd als een drijvend hotel in Long Beach in Californië.
 Queen Mary 2 (schip, 2003), een Cunard Line passagiersschip. Ingebruikname in 2004, in actieve dienst.